Murder on the Orient Express — o livro de Agatha Christie

Filmes
 Murder on the Orient Express (1974) — com Albert Finney e Lauren Bacall
 Murder on the Orient Express (2001) — com Alfred Molina e Meredith Baxter
 Murder on the Orient Express (2017) — com Kenneth Branagh e Penélope Cruz

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema